Ayyoub ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Abdullah Ayyoub (* 1952), syrischer Militäreneral, Verteidigungsminister
 Issa Ayyoub, jordanischer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Ayub
 Ayoub